

Patronyme 
 
 Joseph Pulitzer, né Politzer József (1847-1911), journaliste américain, né en Hongrie, créateur du Prix Pulitzer.
 Ralph Pulitzer (1879-1939), fils ainé du précédent
 Lilly Pulitzer (1931-2013), styliste américaine

Autre 
 Prix Pulitzer, prix américain, remis depuis 1904 dans différents domaines, allant du journalisme à la musique. En journalisme, il est considéré parmi les plus prestigieux du monde.

Voir aussi

Notes et références